Lake Emma ist der Name folgender Seen:

in Australien:
 Lake Emma (Queensland), im Rinyirru-Nationalpark in Queensland

in Neuseeland:
 Lake Emma (Neuseeland), in der Region Southland

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Emma (Florida), im Bundesstaat Florida
 Lake Emma (South Dakota), im Bundesstaat South Dakota